Braithwaite kan som auktorsförkortning betyda:

 Anthony Forester Braithwaite
 Robert Braithwaite

Robotskapade auktorsförkortningar